Tchatchouang ist der Familienname folgender Personen:

 De Bangoua Legrand Tchatchouang (* 1980), Gründer des Kamerun Hauses in Berlin
 Diandra Tchatchouang (* 1991), französische Basketballspielerin